Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Сільвію Ганіку з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Андреа Джегер (півфінал)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Беттіна Бюнге (1-ше коло)
  Сільвія Ганіка (фінал)
  Енн Сміт (2-ге коло)
  Зіна Гаррісон (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Washington draw 

Virginia Slims of Washington
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983